Banjska reka je ime več rek:
 Banjska reka (Morava)
 Banjska reka (Jablanica)
 Banjska reka (Crna reka)